L'édition 2022 du tournoi de tennis de Makarska se déroule du 31 mai au 5 juin sur terre battue en extérieur. Ce tournoi est classé en  catégorie WTA 125.

Jule Niemeier remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Elisabetta Cocciaretto, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dalila Jakupović et Tena Lukas.

Faits marquants

Forfaits 
  Anna Bondár, remplacée par  Anastasia Gasanova
  Madison Brengle , remplacée par  Danka Kovinić
  Dalma Gálfi, remplacée par  Wang Xiyu
  Beatriz Haddad Maia, remplacée par  Réka Luca Jani
  Marta Kostyuk, remplacée par  Viktoriya Tomova
  Danka Kovinić, remplacée par  Linda Nosková
  Kristína Kučová, remplacée par  Olga Danilović
  Kristina Mladenovic, remplacée par  Anastasia Tikhonova
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par Jule Niemeier
  Rebecca Peterson, remplacée par  Ekaterine Gorgodze
  Arantxa Rus, remplacée par  Elisabetta Cocciaretto
  Mayar Sherif, remplacée par  Aleksandra Krunić
  Martina Trevisan, remplacée par  Elina Avanesyan
  Maryna Zanevska, remplacée par  Astra Sharma
  Zheng Qinwen, remplacée par  Julia Grabher

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, l'Allemande Jule Niemeier remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en battant en finale l'Italienne Elisabetta Cocciaretto.

En double, la paire Dalila Jakupović / Tena Lukas remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Makarska
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2022
Makarska
Makarska
Tennis en mai 2022
Tennis en juin 2022